Municipio de Four Mile puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Four Mile (condado de Wayne, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Four Mile (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.